Алиске́рово — бывший посёлок городского типа в Билибинском районе Чукотского автономного округа России.

Расстояние до административного центра района, города Билибина, составляет 60 км.

История 
16 марта 1961 года был открыт прииск, через два года на полигонах золотодобывающего предприятия начала работать первая в мире заполярная драга. Назван в честь геолога Азиза Хаджиевича Алискерова. Статус посёлка городского типа — с 1962 года.

10 июля 1977 года рабочий А. Я. Чередниченко нашёл в долине ручья Свеча ставший впоследствии знаменитым метеорит «Алискерово».

Находится в стадии ликвидации.

Улицы: 70 лет Октября, Геологов, Горняцкая, Егорова, Заречная, Маковского, Полевая, Проточная, Разведчиков, Центральная, Школьная, Энергетиков.

Население

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 

Бывшие посёлки городского типа Чукотского автономного округа
Населённые пункты Билибинского района
Исчезнувшие населённые пункты Чукотского автономного округа